Måskläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måskläpparna (Kökar, Åland),  (3 ha)
 Måskläpparna (öst Kökar, Åland),  (3 ha)
 Måskläpparna (sydväst om Brunskär, Korpo),  (8 ha)
 Måskläpparna (vid Brunskär, Korpo), 
 Måskläpparna, Kimitoön,  (0 ha)

Se även
Månskläpp
Måsklobben